

Írók, költők 
 Philón (i. e. 1. század), hellenisztikus zsidó költő
 Philón vagy bübloszi Herennius Philo, 64–141, görög történetíró, nyelvész
 Philón (i. e. 3. század közepe) görög író

Filozófusok 
 Alexandriai Philón (i. e. 20 körül – i. sz. 50 körül) zsidó filozófus a hellénisztikus korban
 Larisszai Philón (i. e. 1. század ) görög filozófus
 Megarai Philón (i. e. 300 körül) megarai filozófus

Egyéb 
 Philón (i. e. 4. század ) görög szobrász
 Philón (i. e. 300 körül működött) görög építész